Поас — действующий стратовулкан в Центральной Америке.

Расположен в центральной Коста-Рике севернее города Сан-Хосе. Высота над уровнем моря — 2708 м. Вулкан имеет несколько кратеров.

Вулкан Поас с 1828 года извергался 39 раз. Последнее извержение было в 2011 году.

В 1971 году на территории вокруг вулкана был образован национальный парк.

См. также 
 Вулканы Центральной Америки

Ссылки 
 
 Volcano Live

Примечания 

Вулканы Коста-Рики
Стратовулканы
Активные вулканы